Polska Biblioteka Muzyczna to portal udostępniający zdigitalizowane materiały nutowe oraz ikonograficzne będące w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

W zbiorach Polskiego Wydawnictwa Muzycznego udostępnionych online znajdują się materiały nutowe utworów solowych, kameralnych i orkiestrowych, dzieła od średniowiecza po współczesność reprezentujące różne style i gatunki. Wśród kompozytorów, których utwory już teraz znajdują się w Polskiej Bibliotece Muzycznej, najliczniej reprezentowani są: Grażyna Bacewicz, Tadeusz Baird, Fryderyk Chopin, Wojciech Kilar, Janina Garścia, Marta Ptaszyńska, Witold Szalonek czy Romuald Twardowski.

Zbiory ikonograficzne obejmują fotografie i grafiki prezentujące m.in. codzienne życie kompozytorów takich, jak: Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski oraz ich krewnych i bliskich. Wśród zasobów znajdują się także ikonografie przedstawiające sceny z życia codziennego od XIX do I poł. XX w., panoramy miast, fotografie zabytków, budynków teatrów i oper, pałaców i zamków. Wśród udostępnionych zbiorów są również reprodukcje korespondencji, rękopisów muzycznych, afisze i programy koncertowe oraz wycinki prasowe odnoszące się do życia kulturalnego wspomnianego okresu.

Na portalu zostało już zamieszczonych prawie 10 000 obiektów cyfrowych. Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne – zawodowo związane z muzyką, ale i uczniowie, studenci, melomani – znajdą w Polskiej Bibliotece Muzycznej wartościowe i niedostępne wcześniej materiały. Użytkownicy Polskiej Biblioteki Muzycznej będą mogli wykorzystać fragmenty utworów w swojej działalności naukowej i dydaktycznej.

Szybki, prosty dostęp online do materiałów cyfrowych z każdego miejsca na świecie i o dowolnej porze to szansa częstszej obecności muzyki polskiej w repertuarze koncertowym i mediach; to także krok w kierunku upowszechniania wiedzy o historii naszej rodzimej muzyki i osiągnięciach jej dawnych i współczesnych twórców.

Polska Biblioteka Muzyczna powstała w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypisy 

Polskie biblioteki cyfrowe
Muzyka